AQ poate fi:
 Antarctica, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu (din franceză: Antarctique)
 .aq, domeniu de internet de nivel superior, pentru Antarctica
 Samoa Americană, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 L'Aquila, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Al-Qaeda, organizație teroristă islamică